Tununngasup Qeqertarsua bezeichnet:
 Tununngasup Qeqertarsua (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tununngasup Qeqertarsua (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland